Bayboro bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bayboro (North Carolina)
 Bayboro (South Carolina)

Sonstiges:
 Bayboro Branch, Fließgewässer im Horry County, South Carolina